

Persone 
 Alberto Massa Gallucci – generale italiano
 Francesco Gallucci – economista e saggista italiano
 Giovanni Paolo Gallucci – astronomo e traduttore italiano. 
 Leonardo Gallucci – militare italiano
 Nicola Gallucci, meglio noto come Nicola da Guardiagrele – orafo, incisore e pittore italiano
 Vincenzo Gallucci – cardiochirurgo italiano

Altro 
 Palazzo Gallucci – edificio storico di Crotone

Pagine correlate 
Galluccio (disambigua)
Galluzzi
Galluzzo